Meling steht für:

 Meling (Siedlung), Ort in der norwegischen Kommune Bømlo

Namensträger:
 Audun Meling (* 1951), norwegischer Schauspieler 
 Birger Meling (* 1994), norwegischer Fußballspieler
 Ina Meling (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Knut Meling (* 1950), norwegischer Autor und Schriftsteller 
 Lars Olai Meling (1876–1951), norwegische Handelsminister 
 Siri A. Meling (* 1963), norwegische Politikerin